Чигырган () — село в турецкой провинции Карс, регион Восточная Анатолия. Расположено в 22 км от столицы провинции города Карс. Деревня носит своё название с 1889 года. До геноцида армян село являлось армянским. В 1886 году в селе проживало 244 армянина.. Как отмечает «Каталог землетрясений Российской империи», 12 сентября 1888 года близ армянской деревни Чигирган произошло землетрясение в результате которого было разрушено несколько домов, при этом жители не пострадали.

Население 
В 1886 году в селе проживало 244 армянина. Ныне курдо-суннитское поселение.

Примечания 

Армяне в Турции
Населённые пункты ила Карс